Osoby o tym nazwisku:
 Gianfranco Girotti – katolicki duchowny
 Józef Girotti – włoski duchowny
 Massimo Girotti – włoski aktor i piłkarz wodny